2-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди женщин прошёл со 2 по 4 декабря 1988 года в Джакарте (Индонезия). В нём приняли участие 103 спортсменки из 23 стран. Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин в 1988 году не проводился.

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1988
1988 год в Индонезии
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Декабрь 1988 года
Чемпионаты мира в Индонезии